QU poate fi:
 Quneitra, provincie în Siria, codul ISO 3166-2:SY
 Limbi quechua, codul ISO 639-1